Ярошик — село в Україні, Генічеський район Херсонської області.

 Ярошик Валентина Олександрівна (* 1942) — українська бібліотекарка, бібліографиня, краєзнавиця. Заслужений працівник культури України.
 Ярошик Ганна Іллівна (1905 — ?) — український скульптор; член Спілки художників України.
 Іржі Ярошик (* 1977) — чеський футболіст і тренер.